

Persone 

 Dean Lukin (1960) – sollevatore di pesi australiano
 Luis Javier Lukin (1963) – ex ciclista su strada spagnolo
 Matt Lukin (1964) – bassista statunitense
 Ruslan Lukin (1971) – ex calciatore azero
 Vladimir Lukin (1937) – attivista politico russo
 Vladimir Ignat'evič Lukin (1737-1794) – drammaturgo e politico russo

Altro 
 Aleksander Lukin – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Lukino – insediamento di tipo urbano della Russia